Harmidom (, od 2016) – amerykański serial animowany stworzony przez Chrisa Savino i wyprodukowany przez wytwórnię Nickelodeon Animation Studio.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 2 maja 2016 na amerykańskim kanale Nickelodeon. Dwa tygodnie po premierze amerykańskiej serial zadebiutował w Polsce 16 maja 2016 na antenie Nickelodeon Polska.

Opis fabuły 
Serial opisuje przygody jedenastoletniego Hirka Harmidomskiego, który mieszka w domu razem z dziesięcioma siostrami – Hanią, Honoratą, Harmonią, Hilą, Helą, Herminą, Holą, Hen, Halą i Holly. Hirek jako jedyny syn w rodzinie musi codziennie wymyślać kolejne sposoby na rozwiązanie problemów.

Obsada 
Grant Palmer – Hirek (odcinki 1-22)
Collin Dean – Hirek (odcinki 23-70a)
Tex Hammond – Hirek (od odcinka 70b) 
Catherine Taber – Hania
Liliana Mumy – Honia
Nika Futterman – Harma
Cristina Pucelli – Hila
Jessica DiCicco –
 Hela,
 Hercia
Grey DeLisle –
 Hola,
 Hena,
 Holly
 Lara Jill Miller – Hala
 Caleel Harris – Cezary (odcinki 1-60a)
 Andre Robinson – Cezary (od odcinka 60b)

Wersja polska 
 Filip Rogowski – Hirek Harmidomski
 Małgorzata Boratyńska – Hanna "Hania" Harmidomska
 Julia Kołakowska-Bytner – Honorata "Honia" Harmidomska
 Monika Kwiatkowska – Hilaria "Hila" Harmidomska
 Agnieszka Fajlhauer – Helena "Hela" Harmidomska
 Barbara Kałużna – Hermina "Hercia" Harmidomska
 Anna Gajewska – Hola Harmidomska
 Anna Wodzyńska – Halszka "Hala" Harmidomska
 Agnieszka Mrozińska – Harmonia „Harma” Harmidomska
 Beata Jankowska-Tzimas – Henryka "Hen" Harmidomska
 Aleksandra Radwan – Holandia "Holly" Harmidomska
 Jakub Jankiewicz – Cezary Młodowski
 Agnieszka Kunikowska – Rita Harmidomska, mama
 Grzegorz Kwiecień – Henryk Harmidomski, tata

Spis odcinków

Kontrowersje 
W czerwcu 2018 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji upomniała nadawcę serialu, Nickelodeon Polska, „o wystrzeganie się emitowania materiałów prezentujących model rodziny sprzeczny z wzorcem, który w Polsce podlega ochronie prawnej”. Było to efektem skargi, którą na Nickelodeon złożyła Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, argumentująca, że serial „deprawuje dzieci” poprzez „lansowanie związków jednopłciowych” (jeden z bohaterów wychowywany jest przez dwóch ojców). KRRiT poinformowała dziennikarzy, że nie należy traktować upomnienia jako ukarania nadawcy, gdyż „żadna instytucja państwowa nie ma podstaw prawnych, by zakazywać emisji w programie jakichkolwiek przekazów”.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2016